Qaracallı – centro abitato del distretto di Cəbrayıl, in Azerbaigian
 Qaracallı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Qaracallı – centro abitato del distretto di Ucar, in Azerbaigian
 Qaracallı – centro abitato del distretto di Xaçmaz, in Azerbaigian